Плюдюно́ (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Планкоэт. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22237.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к западу от Парижа, в 65 км северо-западнее Ренна, в 37 км к востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 2 195 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1215 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 895 были экономически активными, 320 — неактивными (показатель активности — 73,7 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 895 активных работали 844 человека (462 мужчины и 382 женщины), безработных было 51 (19 мужчин и 32 женщины). Среди 320 неактивных 99 человек были учениками или студентами, 150 — пенсионерами, 71 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Моншуа (XVIII век). Исторический памятник с 2004 года
 Усадьба Буафёйе (XVII век). Исторический памятник с 1927 года
 Монументальный крест (1780 год). Исторический памятник с 1926 года

Города-побратимы 
  Сент-Круа-о-Мин (Франция)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор